Gepard může označovat:

 v zoologii
 Acinonyx – rod kočkovitých šelem s jediným žijícím druhem, gepardem štíhlým
 Miracinonyx – vyhynulý rod amerických gepardů

 v kultuře
 Gepard (román) – román spisovatele Giuseppe Tomasi di Lampedusy
 Gepard (film, 1963) – román zfilmovaný Luchino Viscontim
 Gepard (film, 1989) – film od Walt Disney Pictures režírovaný Jeffem Blythem

 ve vojenství
 S71 Gepard – válečná loď
 Flakpanzer 38(t) – samohybný protiletadlový kanón, známý též pod přezdívkou "Gepard"
 Flakpanzer Gepard – německý samohybný protiletadlový systém z roku 1976